Eadric van Kent, koning van Kent (685-686)
 Eadric Cild, opstandeling tegen Willem de Veroveraar (1068-1070)